Avena, ibland kallad havren, är ett släkte av gräs som ingår i familjen gräs. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräs